Ett karaokerum är ett rum som hyrs för ett litet sällskap att sjunga karaoke i. Det är särskilt vanligt i Japan.

Nöjeslokaler